The Guttersnipe – cortometraggio del 1915 diretto da Wilfred North (Wilfrid North)
The Guttersnipe – film del 1922 diretto da Dallas M. Fitzgerald